Стенлі Мілґрем (англ. Stanley Milgram; 15 серпня 1933, Нью-Йорк — 20 грудня 1984, Нью-Йорк, США) — американський соціальний психолог.
 Артур Мілґрем — американський математик.